Gravellona Lomellina – comune italiano in provincia di Pavia.
Gravellona Toce – città italiana in provincia del Verbano Cusio Ossola.